Ni Bootis o Nu Bootis (ν Boo) puede referirse a dos estrellas distintas en la constelación de Bootes:

 Ni1 Bootis (52 Bootis), gigante naranja de magnitud 5,04 a unos 838 años luz.
 Ni2 Bootis (53 Bootis), estrella blanca de magnitud 4,98 a 338 años luz.